Königsforst heißen folgende geographische Objekte:
 Königsforst, das größte zusammenhängende Waldgebiet östlich von Köln
 Grube Königsforst, ein auf Raseneisenstein verliehenes Bergwerk in Köln-Rath/Heumar 
 Naturschutzgebiet Königsforst (Rhein-Berg), ein Teil des Königsforstes im Rheinisch-Bergischen Kreis 
 Naturschutzgebiet Königsforst (Köln), ein Teil des Königsforstes in Köln
 ein ehemaliges großes Forstgebiet im Fichtelgebirge, siehe Reichsforst (Fichtelgebirge) #Topografie

Siehe auch:
 Königswald